Rich media (вимовляється річ медіа) — технологія виготовлення рекламних матеріалів, зазвичай використовує Flash і JavaScript.

Rich media дослівно перекладається з англійської мови як «багате» або "збагачене"засіб. Як гідності rich media зазвичай відзначають, що з його допомогою рекламу можна зробити більш цікавою та інтерактивною. Однак така реклама складніша у виготовленні, ніж, скажімо, анімована картинка. Rich media — активна й агресивна реклама, тому при її використанні особливо важливо знати міру, щоб залишити у користувачів позитивне враження.

Посилання 
 Яндекс: інтернетскіх-російський розмовник: Rich media
 Урок створення річ медіа банерів

Інтернет-реклама